Don't You Worry – singolo dei Black Eyed Peas del 2022
 Don't You Worry – singolo dei Madasun del 2000
 Don't You Worry – singolo di Spada del 2016

Pagine correlate 
 Don't Worry